L'épreuve d'épée masculine par équipes aux Jeux olympiques d'été de 2020 devait se dérouler le  à la Makuhari Messe de Tokyo (Chiba), et a été reporté au .

Médaillés

Tableau

Lors des barrages permettant d'accéder aux quarts de finale, l'équipe des États-Unis c'est présentée particulièrement désunie. Trois des quatre tireurs de l'équipe se présentent sur la piste munis d'un masque chirurgical rose en soutien des femmes victimes d'agressions sexuelles. Ce geste pointe directement le quatrième membre de l'équipe, Alen Hadzic accusé de ce grief par trois femmes. Hadzic, s'étant qualifié avant les plaintes et ayant fait appel, a été maintenu dans l'équipe contre la volontée affichée des tireurs mais a du voyager seul et loger hors du village olympique. L'équipe américaine s'est inclinée lors de ce tour de barrage contre l'équipe japonaise future médaille d'or.

Matchs de classement

Liens externes 

 Résultats sur le site de la FIE
 Tableau sur le site des Jeux olympiques

Références 

Épée par équipes masculine